La liste des footballeurs internationaux des îles Turques-et-Caïques comprend tous les joueurs de football ayant joué en équipe des îles Turques-et-Caïques A de football.

Liste des joueurs 
 Sainte-Lucie-îles Turques-et-Caïques du .

Notes et références

Turques-et-Caïques